

Cinema 
Il maestro di scherma (The Fencing Master) – film del 1915 diretto da Raoul Walsh
Il maestro di scherma (El maestro de esgrima) – film del 1992 diretto da Pedro Olea

Letteratura 
Il maestro di scherma (El maestro de esgrima) – romanzo di Arturo Pérez-Reverte del 1988